

Nom 
...Jem est un nom qui peut désigner :
 Jem, un roman de science-fiction de Frederik Pohl publié en 1979 ;
 Jem, une auteur-compositeur-interprète ;
 Jem, un manga japonais ;
 Jem, une série d'animation américaine créée par Jay Bascal et Ray Lee.

 Sigle JEM' est un sigle pouvant signifier :
 Jeunes en marche, la branche aînée des Guides de France ;
 Jeunesse et Marine, une école de voile ;
 Jeunesse en Mission, une organisation missionnaire ;
 JEM, une ancienne marque de boisson aromatisée de Nestlé, aujourd'hui disparue ;
 Japanese Experiment Module, un laboratoire japonais de la station spatiale internationale ;
 Justice and Equality Movement (en français, Mouvement pour la justice et l'égalité), le plus militarisé des groupes rebelles du Darfour ;
 Jeux équestres mondiaux, le regroupement tous les 4 ans, des championnats du monde des principales disciplines équestres ;
 Jewellery Ethically Minded'', une marque de joaillerie.

Voir aussi 
 , un modèle de guitare de la marque Ibanez, série conçue en collaboration avec Steve Vai